Magyarországon
 Szentháromság-plébánia (Aba)
 Szentháromság-templom (Aszód)
 Szentháromság plébániatemplom (Balassagyarmat)
 Szentháromság templom (Bicske)
 Szentháromság-templom (Bodrogolaszi)
 Szentháromság-templom (Budafelhévíz)
 Szentháromság-templom (Fertőboz)
 Szentháromság-templom (Gödöllő)
 Szentháromság-templom (Kecskemét)
 Káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia
 Szentháromság-templom (Letenye)
 Szentháromság-templom (Rákospalota)
 Szentháromság-templom (Toponár)
 Szentháromság-templom (Velemér)
Romániában
 Szentháromság-székesegyház (Balázsfalva)
 Szentháromság-templom (Belényes)
 Szentháromság-templom (Gyulafehérvár, ortodox)
 Szentháromság-templom (Gyulafehérvár, katolikus)
 Domboldali Szentháromság-templom, Kolozsvár
 Szentháromság-templom (Kürtös)
 Szentháromság-templom (Nagybánya)
 Szentháromság-templom (Oláhdálya)
 Szentháromság-templom (Oláhlápos)
 Szentháromság-székesegyház (Szamosújvár)
 Szentháromság-templom (Szeretvásár)
 Szentháromság-templom (Vidombák)
Egyéb
 Szentháromság-templom (Belgrád)
 Szentháromság-templom (Berat)
 Szentháromság-templom (Budva)
 Szentháromság-templom (Caen)
 Szentháromság-székesegyház (Drezda)
 Szentháromság-templom (Firenze)
 Szentháromság-templom (Fulnek)
 Szentháromság-templom (Hrastovlje)
 Szentháromság-templom (Krakkó)
 Szentháromság-székesegyház (Kijev)
 Szentháromság-templom (Koppenhága) (Trinitatis Kirke) 
 Szentháromság-székesegyház (Orlu)
 Szentháromság-templom (Pakrác)
 Szentháromság-templom (Perbete)
 Szentháromság-székesegyház (Szentpétervár)
 Szentháromság-székesegyház (Zsolna)
 Szentháromság-templom (Manhattan)